Masreliez es el nombre de una familia de artistas de origen francés con una rama sueca. Algunos miembros de la familia vienen a Suecia en el siglo XVIII, traídos en Suecia por el rey Gustavo III para la decoración de castillos en la "época dorada" de las relaciones España-Francia.

En primer lugar, en 1748, viene Adrien Masreliez de Grenoble, introductor del estilo rococó francés en Suecia, que va a decorar la capilla del palacio real, la biblioteca de Luisa Ulrica en Drottningholm (donde la familia real vive actualmente), el dormitorio del rey en Gripsholm, el órgano de la Catedral de Upsala. Los dos hijos Masreliez, Louis Adrián (1748-1810) y Jean Baptiste Edoard Barbe (1753-1801)  seguían ejerciendo la tradición.

Otros miembros bien conocidos 
 Curt Masreliez
 C. Johan Masreliez

Referencias 
 Göran Alm; Franskt blev svenskt : den franska konstnärsfamiljen Masreliez i Sverige under 1700-talet, Signum, Lund (1991), en sueco. ISBN 91-87896-06-0

Familias de Suecia
Familias de Francia